Umbra je latinizam koji znači sjenka.
 U mitologiji, odnosi se na „sjenke” mrtvih; pogledajte sjenka (mitologija)
 U optici i astronomiji, umbra se odnosi na sjenku koju stvara nebesko tijelo (tkđ. i kružni tamni region Sunčeve pjege okružen poluosvijetljenom penumbrom).

Kao vlasito ime, Umbra može da bude:
 rod slatkovodne ribe iz porodice -{Umbridae}-, reda -{Esociformes}-, obično poznata kao mrguda(c)
 Umbra (slog), američki slovni oblik (garnitura) koji je dizajnirao R. Hanter Midlton
 Umbra (kompanija), dizajner i proizvođač kućanskih aparata iz Toronta
 Umbra (strip), član Legije superheroja
 Umbra (Svijet tame), fiktivni univerzum u igri uloga -{World of Darkness}-
 Umbra softver, kompanija odnosno proizvođač video-igara
 član Reda Mata Nui (Umbra) u Legovoj seriji Bajonikl
 primarni antagonista u animiranoj seriji -{Mighty Orbots}-
 red vještica Umbra, u video-igri -{Bayonetta}-
 Umbra, loptasto stvorenje u univerzumu igre -{Warhammer}- 40,000
 Umbra (pjesnici), udruženje mladih crnačkih književnika osnovano u menhetnskom Ist Sajdu 1962. godine; izdavači magazina Umbra
 Umbra, mač i neki likovi u serijalu igara uloga -{The Elder Scrolls}-
 kraljica Umbra, glavni antagonista u igri uloga -{Child of Light}-

Vidi još 
 Umbralni kalkulus
 Umbra (pigment), pigment smeđe gline (od  — „sjenka”, vidi iznad)